Tank je lahko:
 tank - vojaško vozilo
 Tank - avantgardno glasilo
 drug izraz za rezervoar
 Tank - film
 Tank - lik iz Matrice
 Tank, Pakistan - mesto
 Kurt Tank - nemški inženir (1898-1983)